Ashley Engle – pallavolista statunitense
 Joe Engle – astronauta statunitense
 Mary Engle Pennington – biochimica e batteriologa statunitense
 Robert Engle – economista e statistico statunitense